Paleis Lobkowicz (Praag), een paleis in Praag, Tsjechië
 Paleis Lobkowicz in de Praagse burcht, een paleis in Praag, Tsjechië
 Paleis Lobkowicz (Wenen), een paleis in Wenen, Oostenrijk